Champagny bezeichnet verschiedene Ortschaften:

 Champagny, Gemeinde im französischen Département Côte-d’Or
 Champagny-en-Vanoise, Gemeinde im französischen Département Savoie
 Champagny-sous-Uxelles, Gemeinde im französischen Département Saône-et-Loire
 Ortsteil der Gemeinde Chaux-Champagny im französischen Département Jura
 französischer Name der Gemeinde Gempenach im Seebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz.

und ist der Name einer französischen Adelsfamilie:
 François-Joseph de Champagny (1804–1882), französischer Historiker und Publizist, Mitglied der Académie française
 Jean-Baptiste Nompère de Champagny (1756–1834), französischer Innen- und Außenminister

Siehe auch:
 Champagney